Luís de Sousa kan syfta på:

 Luís de Sousa (1555–1632), portugisisk författare
 Luís de Sousa  (1630–1701), portugisisk kardinal

Se även 
 Luís Pereira de Sousa